Niculae es un nombre o apellido rumano.

Personas  

 Marius Niculae (06/10/1982 - ) futbolista rumano del Inverness CT.
 Daniel Niculae (16/05/1981 - ) futbolista rumano del AS Mónaco.